Алексей Яковлевич Потёмкин: Потёмкин, Алексей Яковлевич (1741—1810) — егермейстер при дворе российского императора Павла I.
 Потёмкин, Алексей Яковлевич (1822—1849) — нижегородский губернский предводитель дворянства.